Montekastelo ima više značenja:
 Montekastelo (Alesandrija)
 Montekastelo (Breša)
 Montekastelo (Komo)
 Montekastelo (Piza)